Reprezentacja Szwecji w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Szwecji. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Europy

Najbardziej znane zawodniczki 
 Mia Hermansson-Högdahl
 Madeleine Grundström

Zobacz też 
 Reprezentacja Szwecji w piłce ręcznej mężczyzn

Piłka ręczna w Szwecji
Szwecja
Szwedzkie reprezentacje narodowe